Crispendorf steht für:

 Crispendorf, Ortsteil der Stadt Schleiz, Saale-Orla-Kreis, Thüringen  

Crispendorf ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur von Geldern-Crispendorf (1871–1962), deutscher Parlamentarier und Rittergutsbesitzer im Fürstentum Reuß älterer Linie 
 Bruno von Geldern-Crispendorf (1827–1894), deutscher Parlamentarier und Verwaltungsbeamter im Fürstentum Reuß älterer Linie
 Eduard Heinrich von Geldern-Crispendorf (1806–1866), preußischer Verwaltungsjurist und Staatsminister in Reuß jüngere Linie, siehe Eduard Heinrich von Geldern 
 Max von Geldern-Crispendorf (1854–1938), deutscher Parlamentarier und Richter im Fürstentum Reuß älterer Linie
 Richard von Geldern-Crispendorf (1831–1912), deutscher Parlamentarier und Verwaltungsbeamter im Fürstentum Reuß älterer Linie